Эль-Атасар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Лосойя. Занимает площадь 30 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Album de fotografías del Pantano del Atazar
  Sierra Norte
  Web Oficial del ayuntamiento (mucha información)
 Guía Madrid Rural
  Fotos del Atazar
  Ruta
  previsión meteorológica
  Galería fotográfica
  Guía Web

Муниципалитеты Мадрида